

Patronyme 
 Andrée Mégard (1869-1952), actrice française
 Joseph Mégard (1850-1918), peintre et graveur suisse
 Marie Pierrette Émilie Mégard connue sous le nom de baronne Girod de l’Ain (1800-1881), bienfaitrice du culte catholique et de la commune de Versoix à Genève 
 Mathias Mégard (1968- ), acteur français

Entreprises 
 Maison Mégard, famille d'imprimeurs, libraires et éditeurs à Rouen au 

Homonymie de patronyme